Sarasin ist der Familienname folgender Personen:

 Sarasin (Patrizierfamilie), Basler Patrizierfamilie 

 Charles Sarasin (1870–1933), Schweizer Geologe und Militär 
 Édouard Sarasin (1843–1917), Schweizer Physiker
 Felix Sarasin (1797–1862), Schweizer Industrieller
 Fritz Sarasin (1859–1942), Schweizer Naturforscher und Völkerkundler
 Isaak Iselin-Sarasin (1851–1930), Schweizer Jurist, Politiker und Offizier
 Jakob Sarasin (1742–1802), Schweizer Seidenbandfabrikant
 Jean-François Sarasin (1614–1654), französischer Schriftsteller
 Johann Georg Sarasin (1762–1847), deutscher Bankier und Politiker
 Karl Sarasin (1815–1886), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Lukas Sarasin (1884–1946), Schweizer Bandfabrikant
 Matthias Sarasin (1900–1975), Schweizer Bandfabrikant
 Max Sarasin (1885–1919), Schweizer Bandfabrikant
 Paul Sarasin (1856–1929), Schweizer Naturforscher
 Philipp Sarasin (Mediziner) (1888–1968), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Philipp Sarasin (* 1956), Schweizer Historiker
 Pote Sarasin (1905–2000), thailändischer Politiker
 Ronald A. Sarasin (* 1934), US-amerikanischer Politiker
 Rudolf Sarasin (1831–1905), Schweizer Unternehmensgründer und Politiker
 Wilhelm Sarasin (1882–1950), Schweizer Bandfabrikant und Orientalist

Sarasin steht für:
 Sarasin (Birne), Birnensorte
 Bank J. Safra Sarasin, Schweizer Bank in Basel
 Bankhaus Chiron Sarasin & Co., Bankhaus in Frankfurt am Main

Siehe auch:

 Sarrasin
 Sarrazin